Behemoth – creatura leggendaria biblica
Behemoth – gruppo musicale metal polacco
Behemoth – personaggio dei Digimon
Behemoth – personaggio del romanzo Il maestro e Margherita
Behemoth – personaggio dei fumetti DC Comics
Behemoth – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Beixi Moshuo - Behemoth – documentario cinese del 2015

Pagine correlate 
Bahamut (disambigua)